Ilhas Bonin

Pessoas
Breno Bonin
Celeste Bonin

Desambiguação